Il singolare del torneo di tennis BMW Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jürgen Fassbender che ha battuto in finale François Jauffret 6-2, 5-7, 6-1, 6-4.

Teste di serie

  Ilie Năstase (quarti di finale)
  Manuel Orantes (quarti di finale)
  Adriano Panatta (semifinali)
  Paolo Bertolucci (quarti di finale)

 François Jauffret (finale) 
 Karl Meiler (quarti di finale) 
 Jürgen Fassbender (campione) 
 Hans-Jürgen Pohmann (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

BMW Open 1974